El término hisopo es el nombre de:

 cualquier planta del género Hyssopus, en especial el hisopo aromático (Hyssopus officinalis);
 el hisopo, un utensilio utilizado por los sacerdotes católicos al bendecir;
 el hisopo, un utensilio, habitualmente con forma de bastoncillo acabado en una punta de algodón, utilizado en la medicina para recoger muestras; fuera de la medicina, también se usa en el ámbito de los cosméticos y en la limpieza del conducto auditivo. Esto último puede ser perjudicial, pues hace que la cera se compacte dentro del canal auditivo
 en algunas partes de Colombia hisopo es una brocha gruesa hecha de fique (fibra vegetal) que se usaba para pintar con cal